Scissurella caliana är en snäckart som beskrevs av Dall 1919. Scissurella caliana ingår i släktet Scissurella och familjen Scissurellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
caliana